Hermann Erler ist der Name folgender Personen:

* Hermann Erler (Komponist) (1844–1918), deutscher Komponist, Verleger und Schriftsteller
 Hermann Erler (Politiker) (* 1949), österreichischer Politiker (ÖVP)